Karlaplan – piazza del quartiere di Östermalm a Stoccolma 
Karlaplan – stazione della metropolitana di Stoccolma